Csehország
 Lukavice, település a Chrudimi járásban
 Lukavice, település a Rychnov nad Kněžnou-i járásban
 Lukavice, település a Šumperki járásban
 Lukavice, település az Ústí nad Orlicí-i járásban
 Lukavice, Strážov településrésze a Klatovyi járásban
 Dolní Lukavice, település a Dél-plzeňi járásban
 Horní Lukavice, település a Dél-plzeňi járásban